Червона рута — рослина
 Червона рута (пісня)
 Червона рута (фільм)
 Червона рута (поїзд)
 Червона рута (ВІА)
 Червона рута (фестиваль)
 Червона рута (круїзна компанія)